Rödsten kan syfta på följande:

 Rödsten, Rösten eller Rödstensgubben, fornminne i sten belägen 10 km nordväst om Åtvidaberg.
 Rödstensfjärden, fjärd i Östra Mälaren i Stockholms län

Se även 
 Röda sten (olika betydelser)
 Redstone – engelska för rödsten